— пролив в Тихом океане, разделяющий острова Кунашир и Хоккайдо. Соединяет Кунаширский пролив на севере и Южно-Курильский пролив на юге.

Длина около 24 км. Ширина около 20 км. Максимальная глубина 22 м. Берег преимущественно низкий, малоизрезанный. Пролив достаточно сложен для навигации: лимитирующая глубина фарватера составляет всего 7 метров, при этом его очертания постоянно изменяются. Частые туманы делают плавание ещё более опасным, поэтому большим судам плавать по проливу Измены не рекомендуется.

На берегах пролива выделяются мысы Палтусов, Весло (Кунашир) и Рюдзин-Саки (Хоккайдо). В пролив впадают реки Рикорда, Головина, Сенная. В северной части пролива расположены залив Измены и отмель Палтусова. В северной части в пролив врезается Весловский полуостров, а в южной части — полуостров Ноцуке-Ханто.

Средняя величина прилива по берегам пролива — один метр. В зимнее время пролив заполнен льдами.

Назван в память о захвате в плен японцами русского мореплавателя Василия Головнина.

На берегах пролива находятся населённые пункты: Головнино, Палтусово (Россия), Кимаки, Экитараусу (Япония) и др.

Пролив находится в акваториях Сахалинской области России и префектуры Хоккайдо Японии, по нему проходит государственная граница.

Примечания 

Проливы Южно-Курильского городского округа
Проливы Японии
Водные объекты Хоккайдо